Az alábbi magyarországi településeken közlekednek vagy közlekedtek 145-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

145-ös busz (Budapest, 1977–1981)megszűnt
145-ös busz (Budapest, 1981–2008)megszűnt